

Codici 
 KRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kerang (Australia)
 kra – codice ISO 639-3 della lingua kumhali

Geografia 
 Istmo di Kra  – istmo unisce la Malaysia con l'Asia

Musica 
 Kra  – gruppo musicale visual kei giapponese

Altro 
 Kra (ĸ) – carattere tipografico groenlandese, ora in disuso
 KRA – targa automobilistica del distretto di Cracovia (Polonia)